Newstead – villaggio della Scozia
Newstead – comune dello stato di New York